Л — letra do alfabeto cirílico
El (deus) — "deus" ou "divindade" nas línguas semíticas
Linguagem de Expressão em inglês: expression language; linguagem de script
Él — canção que representou a Espanha no Festival Eurovisão da Canção 1982

Desambiguações de siglas